Ярылгач:

 Ярылгач — название села Межводное Черноморского района Крыма до 1945 г.
 Ярылгач — горько-солёное озеро на территории Черноморского района Крыма, расположенное южнее села Межводное.

См. также 
 Ярылгачская бухта